Scherzo – situazione creata per produrre un effetto umoristico o comico
 Scherzo – forma musicale
 Scherzo – radiodramma del Doctor Who
 Scherzo – rivista spagnola di musica classica